Kruger è un cognome di lingua tedesca.

Varianti 
Grafie alternative sono Krüger, Krueger, Crüger e, in area slava, Kryger; cognomi derivati sono Krug, Krüg, Krog, Krügel e Krugmann.

Origine e diffusione 
Deriva dalla forma basso-tedesca  Krüger, dal significato letterale di "locandiere", derivato a sua volta da Krug ("brocca"), con la perdita della dieresi anche per adattamento alle grafie delle lingue germaniche diverse dal tedesco nelle quali è stato adottato (inglese, olandese, afrikaans).

Persone 
 Diane Kruger - attrice e modella tedesca
 Paul Kruger (Stephanus Johannes Paul Kruger) - leader boero
 Sebastian Kruger - caricaturista tedesco
 Justin Kruger – psicologo statunitense, noto per l'effetto Dunning-Kruger

Personaggi dell'immaginario 
 Freddy Krueger - personaggio della serie di film di Nightmare (A Nightmare On Elm Street)
 H. Maximillian Kruger - personaggio del gioco Wing Commander

Cognomi tedeschi